Rzut młotem mężczyzn podczas XVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio rozegrano 17 (kwalifikacje) i 18 października 1964 (finał) na Stadionie Olimpijskim w Tokio. Zwycięzcą został Romuald Klim ze Związku Radzieckiego, który ustanowił w finale rekord olimpijski rzutem na odległość 69,74 m.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Do finału awansowali zawodnicy, którzy osiągnęli minimum 63,00 m, względnie 12 najlepszych (gdyby mniej niż 12 zawodników osiągnęło minimum).

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Rzut młotem mężczyzn